Riegelhof bezeichnet Ortschaften:

 Riegelhof (Aalen), Weiler im Stadtbezirk Dewangen von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Riegelhof (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Riedelhof